ABA liga za sezonu 2013./14. je trinaesto izdanje Jadranske košarkaške lige u kojoj sudjeluje četrnaest klubova iz sedam država. Pobjednik je prvi put postala Cibona iz Zagreba.

Sudionici 
  Igokea - Aleksandrovac
  Široki Primorka - Široki Brijeg
  Budućnost VOLI - Podgorica
  Zadar - Zadar
  Cedevita - Zagreb
  Cibona - Zagreb
  Szolnoki Olaj - Szolnok
  MZT Skopje Aerodrom - Skoplje
  Union Olimpija - Ljubljana
  Krka - Novo Mesto
  Crvena zvezda Telekom - Beograd
  Partizan NIS - Beograd
  Mega Vizura - Beograd / Smederevo
  Radnički - Kragujevac

Ljestvica i rezultati

Ljestvica

Doigravanje 
Final four turnir koji se igra u Beogradu u Kombank Areni od 24. do 27. travnja 2014.

Poveznice 
 Hrvatska A-1 liga 2013./14.

Izvori

Vanjske poveznice 
 sportnet.hr, ABA 2013./14., rezultati 
 sportnet.hr, ABA 2013./14, ljestvica 

2013-14